

Patronyme 

 Abel Cognasse, écrivain
 Henri Cognasse dit Pronzacq, (1938-1988), artiste peintre et sculpteur, fils de Paul Cognasse
 Joannes Cognasse, résistant guerre 1939-1945,  plaque commémorative à Saint-Chamond
 Paul Cognasse, (1914-1993), artiste peintre, sculpteur et verrier français, père de Henri Cognasse dit Pronzacq

Cinéma 

 Cognasse, comédie réalisée par Louis Mercanton sortie en 1932.